Cauchon ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph-Édouard Cauchon (1816–1885), kanadischer Politiker
 Pierre Cauchon (1370–1442), französischer Bischof